Миндерла́  — топоним в Красноярском крае:

 Миндерла — село в Сухобузимском районе.
 Миндерла (приток Большого Бузима) — река в Сухобузимском и Емельяновском районах, приток Бузима.
 Миндерла (приток Кижарта) — река в Балахтинском районе.